Der Kanton Le Pays messin ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Metz, im Département Moselle und in der Region Grand Est; sein Hauptort ist Courcelles-Chaussy.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Vigy (alle 23 Gemeinden), Pange (19 der 31 Gemeinden), Montigny-lès-Metz (5 der 7 Gemeinden) und Verny (4 der 36 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt in der Nordhälfte des Départements Moselle östlich und nordöstlich von Metz.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 49 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Änderungen im Gemeindebestand seit 2015 
2017: Fusion Montoy-Flanville und Ogy → Ogy-Montoy-Flanville

2016: Fusion Colligny und Maizery → Colligny-Maizery

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der fünf Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Martine Gillard/Jean-Louis Masson (beide DVD) gegen Olivier Bauchat/Pascale Gendarme (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 62,17 % (Wahlbeteiligung:50,51 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Detaillierte Karte zu den Kantonen und seinen Gemeinden

Lepaysmessin